Castrillo de Valdelomar és una localitat, situada al municipi càntabre de Valderredible, en la que hi viuen 11 persones (2004). Està situada a 17 km de Polientes. i a 732 m per sobre el nivell del mar.

Valderredible